Gyłybowo – miasto w Bułgarii, w obwodzie Stara Zagora
 Gyłybowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Błagojewgrad
 Gyłybowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Płowdiw
 Gyłybowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Smolan